Ambrosio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Fabio Ambrosio (* 1971), italienischer Theologe und Religionshistoriker
 Alessandra Ambrosio (* 1981), brasilianisches Model
 Arturo Ambrosio (1869–1960), italienischer Filmproduzent und Regisseur
 David Ambrosio (* 1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Felizardo Ambrósio (* 1987), angolanischer Basketballspieler
 Gabriella Ambrosio (* 1954), italienische Schriftstellerin, Journalistin, Werbe- und Kreativdirektorin
 Gianni Ambrosio (* 1943), Bischof von Piacenza-Bobbio
 Jefferson Victor Machado Ambrosio (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Luigi Ambrosio (* 1963), italienischer Mathematiker
 Rodolfo Ambrosio (* 1961), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Sandra Ambrosio (* 1963), argentinische Radrennfahrerin
 Silvia Ambrosio (* 1997), deutsche Tennisspielerin
 Vittorio Ambrosio (1879–1958), italienischer General

Ambrosio steht für:
 Ambrosio (Fahrradhersteller)

Siehe auch:
 D’Ambrosio, Ambrosius, San Ambrosio, Cueva de Ambrosio